Ханчейяха — название рек в ЯНАО России:

 Ханчейяха (приток Пурпе)
 Ханчейяха (приток Часельки)